— термин японского литературоведения, используемый для обозначения группы писателей, родившихся в середине 1930-х годов и появившихся в литературе в конце 1960-х — начале 1970-х годов. 
Впервые был использован литературоведом Хидэо Одагири в 1971 году в отрицательном значении по отношению к авторам, игнорирующим социальные и идеологические проблемы и направленным в своём творчестве внутрь самих себя. 
Основные представители: Ёсикити Фуруи, Сэндзи Курои, Юити Такаи, Кунио Огава, Акира Абэ, Мэйсэй Гото и др. 
Из писателей-женщин к «поколению интровертов» относятся Минако Оба и Таэко Томиока. 
Некоторыми к группе причисляются также писатели Миёдзи Уэда и Хироси Сакагами, а также критики Сюн Акияма и Кодзин Каратани. 

С 1977 года издательством «Хэйбонся» выпускается ежеквартальный журнал «Литературный стиль» (文体), в редакционный совет которого входят Гото, Фуруи, Сакагами и Такаи. В журнале регулярно публикуются произведения группы и дискуссии с участием писателей «поколения интровертов».

См. также 
 Третьи новые

Ссылки 

Литературные группы Японии